Soerami (plaats), een plaats in de Georgische regio Sjida Kartli, nabij de stad Chasjoeri
Lichigebergte, Likhigebergte of Soeramigebergte, een bergketen in Georgië die de Grote en Kleine Kaukasus verbindt
Soeramipas, een bergpas die het oosten en westen van Georgië met elkaar verbindt